Nils Nummelin, né le  et mort le , est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1945, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1945-1946 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||4 ||0 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1946-1947 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||11 ||1 ||12 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1947-1948 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||6 ||5 ||0 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1948-1949 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||7 ||12 ||1 ||13 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1949-1950 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||7 ||8 ||3 ||11 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1950-1951 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1921
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Attaquant de hockey sur glace
Décès en mars 2010
Décès à 88 ans